Мадеруэло ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рияса. Занимает площадь 93,76 км². Население — 155 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается Нтра. Сра. де Кастробода.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial del Ayuntamiento.
 Historia de la Villa y Tierra de Maderuelo
 Mapa y vista aérea de Maderuelo
 Embalse de Linares del Arroyo

Муниципалитеты Сеговии